Geografia:
Austràlia:
Oceanside (Nova Gal·les del Sud)
Canadà:
Oceanside (Colúmbia Britànica)
Estats Units:
Oceanside (Califòrnia)
Oceanside (Nova York)
Oceanside (Oregon)